

Geografia
Germania
 Kleve – città della Renania Settentrionale-Vestfalia, capoluogo dell'omonimo circondario
 Kleve – comune del circondario del Dithmarschen, nello Schleswig-Holstein
 Kleve – comune del circondario di Steinburg, nello Schleswig-Holstein

Altro
 Ducato di Kleve – antico stato del Sacro Romano Impero

Pagine correlate 

Cleve (disambigua)